Ekstraliga polska w unihokeju kobiet 2016/2017 – 17. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego unihokeja w Polsce. Sponsorem tytularnym był producent sprzętu sportowego Salming, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa SALMING Ekstraliga kobiet. W sezonie zasadniczym rozegrane zostało 12 kolejek spotkań, po których przeprowadzona została faza Play-off.

W sezonie 2016/2017 wystąpiło 7 klubów. Obrońcą tytułu była drużyna Energii Gdańsk, beniaminkiem PUKS Trzebinia.

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2015/2016 
Po zakończeniu sezonu 2015/2016 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna Energa Olimpia Osowa Gdańsk, wicemistrzostwo po raz drugi zdobyła "Jedynka" Trzebiatów, z dalszych rozgrywek zrezygnowały drużyny KS Szarotka Nowy Targ i KS Junior Kębłowo, które zajęły ostatnie dwa miejsca. W Ekstraligidze zadebiutuje drużyna PUKS Trzebinia.

Tabela sezonu zasadniczego 
Ostatnia aktualizacja tabeli 23.08.2016

Grupa A

Grupa B

TOP 7 Punktacji kanadyjskiej 
Ostatnia aktualizacja tabeli 23.08.2016

Faza Play-off

Mecz o miejsce V

Mecz o miejsce III

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn

Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn 2016/2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych kobiet w Polsce
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie
2016 w unihokeju
2017 w unihokeju